Biforcazione fluviale – in idrologia, divisione del corso d'acqua in due rami
 Teoria delle biforcazioni – teoria matematica riguardante lo studio dei cambiamenti qualitativi o della struttura topologica di integrali di un campo vettoriale o, equivalentemente, dalla soluzione di un'equazione differenziale